Zahnschnecke steht für:
 Meerzahn (Dentalium), eine Gattung der früher als Röhrenschnecken bezeichneten Kahnfüßer
 Riemenschnecke, Eingerollte Zahnschnecke (Helicodonta obvoluta), eine Landlungenschnecke
 Schneckenrad im Schneckenradgetriebe